Flashing Lights – singolo di Kanye West del 2007, dall'album Graduation
Flashing Lights – singolo di Chase & Status del 2011
Flashing Lights – album di Havana Brown del 2013
Flashing Lights – singolo di Havana Brown del 2013, dall'album omonimo